

Шипуново — село, Шипуновська сільська рада, районний центр, Алтайський край
 Шипуново — село, Російська сільська рада, Шипуновський район, Алтайський край